

Sigle
HSI – Horizontal Situation Indicator – strumenti impiegato a bordo degli aeromobili
HSI – Hue Saturation Intensity, spazio colore del tutto analogo a Hue Saturation Brightness – HSB o Hue Saturation Value – HSV

Codici 
 HSI – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Hastings (Nebraska) (Stati Uniti)